El Torneig de Portorož 2021, oficialment conegut com a Zavarovalnica Sava Portorož 2021, és un esdeveniment de tennis femení sobre pista dura que pertany als WTA 250 de la WTA. La setena edició del torneig es va celebrar entre el 13 i el 19 de setembre de 2021 al Tennis Club Portorož de Portorož, Eslovènia. Aquest torneig va tornar al circuit femení de tennis després de deu anys d'absència ja que la darrera edició que es va disputar fou l'any 2010.

La tennista italiana Jasmine Paolini va guanyar el primer títol individual del seu palmarès.

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial   
 
 

2021
WTA Tour 2021